Riss steht für:

 Risszeichnung, als Kurzform, siehe Schnitt (Darstellung)
 Entwurfszeichnung in der angewandten Kunst, siehe Entwerfen #Bedeutungsgeschichte
 Begriff im literarischen Genre der Phantastik, siehe Phantastik #Wichtige Begriffe in der Phantastikdiskussion
 Materialversagen, siehe Bruchmechanik #Riss und Bruch
 Riss (Klettern), Felsspalte, die zum Klettern genutzt wird

 Riss (Kurzfilm) von Biene Pilavci (2010)
 Pseudonym des französischen Karikaturisten Laurent Sourisseau (* 1966)

 Riß steht für:
 Riß, Nebenfluss der Donau in Baden-Württemberg
 Riß (Steilhang), Steilhang im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Riß (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Riß-Kaltzeit, Kaltzeitschema der Alpen im Pleistozän
 Der Riß, französisch-italienisch-belgischer Film von Claude Chabrol (1970)
 Polizeiruf 110: Der Riß, deutscher Fernsehkrimi (1991)

Riss oder Riß ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Riss (1901–1964), österreichischer Architekt
 François Nicholas Riss (1804–1886), Maler französischer Abstammung
 Gerd Riss (* 1965), deutscher Motorrad-Rennfahrer
 Hermine Riss (1903–1980), österreichische Gerechte unter den Völkern
 Jacob Riss (1838–1908), Müller und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Josef Riß (1883–1958), deutscher Landwirt, Bürgermeister und MdL Bayern

 Rudolf Riss (1923–1985), deutscher Polizeioffizier, stellvertretender Minister des Innern der DDR
 Rudolf Riß (1884–1945), deutscher Landrat
 Thomas Riss (1871–1959), österreichischer Maler
 Walter Riss (1931–2001), österreichischer Schauspieler

RISS steht für:
 Regional Information Sharing Systems, siehe Fusion Center
 Regio Infra Service Sachsen, Eisenbahnverkehrs- und -infrastrukturunternehmen
 Russian Institute for Strategic Studies, russischer Think Tank

Siehe auch:
 Bänderriss (Zerreißung eines Gelenkbandes)
 Grubenriss (Markscheidewesen)
 Muskelfaserriss (Sportverletzung)
 Krägen-Riß (Naturschutzgebiet in Sachsen-Anhalt)

 Abriss (Begriffsklärung)
 Risse (Begriffsklärung)
 Reißen/Reissen (Begriffsklärung)
 Spalt (Begriffsklärung)

Abkürzung